Antonio Valero de Bernabé (1790-1863), militar portoriqueny - conegut com "El Liberador de Puerto Rico"
 Antonio Valero (actor) (1955-), actor valencià
 Antonio Valero Vicente (1925-2001), enginyer indústria i catedràtic espanyol; primer director general de l'IESE
 Antonio Valero Yubero (1932-2018), exfutbolista espanyol
 Antonio Valero Ruiz (1971-), exfutbolista espanyol
 Toni Valero (1981-), polític espanyol